Епархия Санта-Розы () — епархия Римско-Католической церкви в городе Санта-Роза, штат Калифорния, США. Епархия Санта-Розы входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Санта-Розы является собор святого Евгения.

История 
13 января 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Ineunte vere, которой учредил епархию Санта-Розы, выделив её из архиепархии Сан-Франциско.

Ординарии епархии 
 епископ Leo Thomas Maher (27.01.1962 — 22.08.1969), назначен епископом Сан-Диего
 епископ Mark Joseph Hurley (19.11.1969 — 15.04.1986)
 епископ John Thomas Steinbock (27.01.1987 — 15.10.1991), назначен епископом Фресно
 епископ George Patrick Ziemann (14.07.1992 — 22.07.1999)
 епископ Daniel Francis Walsh (11.04.2000 — 30.06.2011)
 епископ Robert Francis Vasa (с 30.06.2011)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ineunte vere, AAS 54 (1962), стр. 839

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Калифорнии